Microsoft Office 2021 — версия офисного пакета компании Microsoft, следующая за Microsoft Office 2019. Релиз состоялся 5 октября 2021 года, вместе с Windows 11. Изначально эту версию планировали выпустить под названием Microsoft Office 2022.

Долгосрочная поддержка LTSC сократится с 7 до 5 лет, сравнявшись по сроку с Windows 10 LTSC.

Разработка 
В сентябре 2020 года в блоге команды Exchange было объявлено, что новая версия Microsoft Office без подписки выйдет для Windows и Mac во второй половине 2021 года. Официально Microsoft Office был анонсирован в феврале 2021 года. Предварительная версия для бизнес-пользователей станет доступна в апреле 2021 года. Office 2021 выйдет в двух версиях: для пользователей и малого бизнеса, и Office LTSC для организаций. Цена на Office Professional Plus, Office Standard и отдельные приложения для организаций возрастeт на 10 %, в то время как стоимость для обычных пользователей и малого бизнеса останется прежней. Обновленный набор приложений для Windows и macOS, в который войдут 32- и 64-разрядные версии Word, Excel, PowerPoint и OneNote, ожидается во второй половине 2021 года.

Office LTSC будет содержать Microsoft Teams, но в него не войдёт Skype для бизнеса, который станет доступным для скачивания из Центра загрузок Microsoft.

Нововведения 
Новый Office получит некоторые возможности, разработанные к этому времени для Microsoft 365 и уже работающие в нём. Среди новых возможностей ожидается тёмная тема оформления и улучшения доступности. В Excel появится поддержка динамических массивов и функция XLOOKUP для сопоставления данных между таблицами.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Microsoft Office